Schipulin ist der Name folgender Personen:

 Anton Wladimirowitsch Schipulin (* 1987), russischer Biathlet
 Anastassija Wladimirowna Schipulina, jetzt Anastasiya Kuzmina (* 1984), ehemals russische, jetzt slowakische Biathletin, Schwester von Anton Wladimirowitsch Schipulin
 Boris (Erzbischof) (bürgerlicher Name Wladimir Pawlowitsch Schipulin, 1876–1938), russischer Bischof, Erzbischof von Taschkent
 Fjodor Kusmitsch Schipulin (1913–1972), sowjetischer Geologe
 Gennadi Jakowlewitsch Schipulin (* 1954), russischer Volleyballtrainer und Vizepräsident der russischen Volleyball Föderation